Ковачево Село су насељено мјесто града Тузле, Федерација БиХ, БиХ. Према попису становништва из 2013. године, у насељу је живјело 283 становника.

Становништво

Напомене

Извори 

Град Тузла
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Бивша српска насеља